Dunning kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Dunning (ort i Storbritannien), Skottland, Perth and Kinross,

USA 

 Dunning (ort i USA), Nebraska, Blaine County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar